

Населені пункти та їхні частини

 Ґерчиці — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґерчиці — село в гміні Войцеховіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґерчиці — частина села Дрожкі в гміні Рихталь Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки